Festspielhaus (em português: "casa de festivais") é um termo alemão que designa um teatro designado para a realização de festivais de música e de óperas.

Existem inúmeros exemplos de Festspielhaus nos países falantes de língua alemã, entre os quais pode-se destacar:
 Bayreuth Festspielhaus, onde ocorre o Festival de Bayreuth, estando localizado em Bayreuth, na Alemanha;
 Festspielhaus Baden-Baden, situado em Baden-Baden, na Alemanha;
 Grosses Festspielhaus, localizado em Salzburgo, na Áustria.

Desambiguação